328-я истребительная авиационная дивизия
 328-я пехотная дивизия (Третий рейх) (ранее — подразделение «Валькирия»)
 Дивизия «Зеланд» (328-я пехотная дивизия «Зеланд»)
328-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне:

 328-я стрелковая дивизия (1-го формирования)
 328-я стрелковая дивизия (2-го формирования)

sl:Seznam divizij po zaporednih številkah (300. - 349.)#328. divizija